

Топонім 
 Ла-Калера (Чилі) — місто і комуна, в Чилі в провінції Кільйота області Вальпараїсо.
 Ла-Калера (Кордова) - місто і муніципалітет в Аргентині, в департаменті Колон провінції Кордова.

Див також 
 Калера